Pirajá (Belo Horizonte) — bairro
 Pirajá (Neves Paulista) — povoado
 Pirajá (Salvador) — bairro